Rotermundt ist der Familienname von
 Joseph Alois Rotermundt (1798–1852), deutscher Geistlicher und Theologe
 Lorenz Rotermundt (1798–1845), deutscher Architekt